Цвят може да се отнася за:

 Цвят, зрително усещане
 Цвят, анатомичен орган на някои растения

Вижте също 
 Цвете